Borge (Østfold), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Østfold.
 Borge (Nordland), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Nordland.